Dirk Uwer (* 26. Oktober 1969 in Siegen) ist ein deutscher Rechtsanwalt.

Ausbildung 
Uwer studierte Rechtswissenschaft und Germanistik an der Universität Trier und an der Universität Ferrara. Mit seiner Dissertation zu einem presserechtlichen Thema wurde er 1998 bei Michael Kloepfer an der Humboldt-Universität promoviert. Anschließend studierte er Verwaltungsrecht an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und erwarb einen Master an der Northumbria University. Ab 1997 war er Rechtsreferendar beim Oberlandesgericht Düsseldorf.

Beruf 
Uwer war von 1994 bis 1997 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Umwelt- und Technikrecht der Universität Trier, unter anderem bei Udo Di Fabio.

Nach dem Zweiten Staatsexamen begann er als Rechtsanwalt bei Hengeler Mueller, wo er 2006 Partner wurde. 2001/2002 arbeitete er bei Slaughter and May in London. Uwer ist auf öffentliches Wirtschaftsrecht und Umweltrecht spezialisiert.

Seit 2016 ist er Honorarprofessor für öffentliches Recht am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

Privates 
Dirk Uwer ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Familie lebt in Düsseldorf-Grafenberg und auf Schloss Wiesenburg in Brandenburg.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 Grenzen europäischer Normgebung – EU-Kompetenzen und Europäische Grundrechte. Hamburg: Bucerius Law School Press, 2015. (Mithrsg. mit Doris König)
 Glücksspielregulierung. Glücksspielstaatsvertrag und Nebengesetze: Kommentar. Köln: Carl Heymanns, 2016. (Mithrsg. und Co-Autor)
 Pricing and Reimbursement – Germany, in: Manley/Marina Vickers (Hrsg.), Navigating European Pharmaceutical Law. Oxford: Oxford University Press, 2015 (mit K. Wodarz)
 „Datenschutz in Unternehmenstransaktionen“, „Energie (Energiewirtschaft / Erneuerbare Energien)“ und „Transaktionen in der pharmazeutischen Industrie“, in: Wolfgang Meyer-Sparenberg / Christof Jäckle (Hrsg.), Beck’sches Handbuch Mergers & Acquisitions, München: C.H. Beck, 2017
 Umweltrecht im Handelsgesetzbuch: Die Förderung von Corporate Social Responsibility mit den Mitteln der nichtfinanziellen Berichterstattung, in: Reiff/Proelß/Hofmann/Hebeler (Hrsg.), Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 2017, Berlin: E. Schmidt, 2017 (mit M. Schramm)
 Outsourcing digitaler Funktionen, in: Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht, 183 (2019), S. 154–168.
 Kommentierung der §§ 40–47, 60–65, in: Assmann/Pötzsch/Schneider (Hrsg.), Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG), 3. Aufl., Köln: Dr. Otto Schmidt, 2020

Weblinks 
 Dirk Uwer auf der Webseite von Hengeler Mueller
 Literatur von Dirk Uwer

Einzelnachweise 

Rechtsanwalt (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1969
Mann
Rechtsanwalt (Vereinigtes Königreich)
Verwaltungsrechtler (21. Jahrhundert)
Wirtschaftsrechtler (21. Jahrhundert)
Umweltrechtler